La liste des footballeurs internationaux kosovars comprend tous les joueurs de football en équipe du Kosovo ayant joué en match officiel depuis qu'elle est autorisée à prendre part à des matchs internationaux par la FIFA en .

Liste 

Liste mise à jour après le match Kosovo-Suède du .

Références

Lien externe 
  Kosovo international caps | European football sur eu-football.info

Kosovo
Liste